

Astronomia 
 9766 Bradbury – asteroide della fascia principale
 Bradbury – cratere marziano

Geografia 
 Australia
 Bradbury – sobborgo di Sydney
 Regno Unito
 Bradbury – villaggio della parrocchia civile di Bradbury and the Isle, Durham 
 Stati Uniti d'America
 Bradbury – città della Contea di Los Angeles, California
 Bradbury – comunità non incorporata della Contea di Cumberland, Illinois

Persone 
 Garrett Bradbury – giocatore di football americano statunitense
 Jack Bradbury – autore di fumetti statunitense
 John Bradbury – batterista e produttore discografico britannico
 Norris Bradbury – fisico statunitense
 Ray Bradbury – scrittore statunitense
 Robert N. Bradbury – regista e sceneggiatore statunitense
 Steven Bradbury – pilota automobilistico ed ex pattinatore di short track australiano